John Wheeler House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Wheeler House (Murfreesboro, North Carolina), NRHP-ID 71000596
 John Wheeler House (Berea, Ohio), NRHP-ID 78002034